est une telenovela mexicaine et dont la première diffusion a eu lieu entre le  et le  sur Las Estrellas.

Synopsis 
Nicolás est un garçon de six ans souffrant de leucémie et pour récupérer, il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Dans une telle situation, les parents adoptifs de l'enfant, Elena et Ernesto, se chargeront de rechercher le père biologique. Ainsi, ils arrivent à l'atelier de mécanique où Pedro travaille pour exposer la situation, à quel point le jeune homme apprend qu'il a eu un fils d'une relation il y a des années.

Distribution 
 Eva Cedeño : Elena Espinoza
 José Ron : Don Pedro Garrido
 Jorge Salinas :Don Ernesto Rioja
 Danny Perea : Georgina López 
 Erika Buenfil : Dona Andrea Espinoza
 Omar Fierro : Don Horacio Villaseñor
 Luz María Aguilar : Isabel
 Leonardo Herrera : Nicolás Garrido
 César Évora : Don Nelson López 
 Gloria Sierra : Monica Villar 
 Miguel Ángel Biaggio : Modesto Flores
 Nuria Bages : Dona Esther Salazar Garrido
 Arturo Carmona : Commandante Emiliano Robles

Diffusion 
   (2020)

Autres versions 
  Te doy la vida (Mega, 2016)

Notes et références

Sources

Liens externes 
 
 
 

Série télévisée créée en 2020
Série télévisée disparue en 2020
Série télévisée mexicaine des années 2020
Série télévisée de Televisa
Telenovela
Série télévisée en espagnol